Bierna ist der Name von zwei Ortschaften in Polen:

 in der Woiwodschaft Niederschlesien:
 Bierna (Sulików), deutsch Berna; siehe Gmina Sulików

 in der Woiwodschaft Schlesien:
 Bierna (Łodygowice)